Příjmení Látal a Látalová nosí více osob:

muži
 Antonín Látal (1892–1942) – československý legionář a odbojář popravený nacisty
 Jan Látal (* 1980) – český režisér dokumentárních filmů
 Jiří Látal (* 1967) – český hokejista a hokejový trenér
 Jiří Látal (1923–1999) – český vysokoškolský profesor a romanista
 Marek Látal (* 1973) – český fotbalista
 Martin Látal (* 1988) – český hokejista, útočník
 Radoslav Látal (* 1970) – český fotbalista, reprezentant, fotbalový trenér
 Stanislav Látal (1919–1994) – český režisér animovaných filmů

ženský tvar s přechýlením
 Hana Smičková-Látalová (* 1958), česká choreografka a tanečnice
 Jelena Látalová (1921–2003), česká historička umění, etnografka a fotografka
 Mariana Alasseur-Látalová (* 1977), česká malířka a sochařka

Reference 

Česká příjmení